Pepper’s Ghost – amerykański zespół muzyczny
 Pepper’s Ghost – album muzyczny zespołu Arena
 Pepper’s Ghost – album muzyczny Bucketheada